Dios Kon Noxotrox, banda de punk cristiano proveniente de Buenos Aires, Argentina. Fue un trío originario de Maquinista Savio. Se fundó en el año 2001 y se refundó en el 2006 en Zamora, Michoacán, México.

Historia 

Empezaron su trayectoria musical como grupo sin ningún proyecto concreto a largo plazo y sus gustos musicales eran muy diferentes entre ellos. Según Rolan, el nombre «Dios Kon Noxotrox» es un nombre que simboliza la falta de temor por el porvenir y las cosas malas de la vida: “Si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros?”. Con su refundación, el nombre toma un enfoque distinto de cómo empezó. Todo gira en torno a la figura de Jesucristo de manera más concreta, el Emanuel (Dios con nosotros). Utilizando el versículo bíblico de Mateo 1.23 y usando: “No es un grupo, es una realidad” como lema de sus proyectos.

Los trabajos artísticos de la banda no sólo son musicales, se han desarrollado también a través de la escritura, fanzines, libros y artículos con mensaje evangélico, poético y contracultural.

Formación y primeros años (2001-2021) 
Dios Kon Noxotrox fue fundada por Rolan y su amigo Martín.  Después de ensayar y experimentar encontraron el enfoque de la banda llamándola  D.K.N. Pero al ver que las siglas no expresaban nada, lo dejaron como: Dios kon Noxotrox.  Pasado el tiempo se une a ellos Esteban, el cual era el baterista de su congregación.

Primeros miembros de la banda 
• Rolan Punk - voz, guitarra (escritor - compositor)

• Martin Reggae - bajo

• Esteban Rock - batería

Compañías discográficas independientes. 

 Todas las compañías discográficas de la banda son sellos independientes. Los más conocidos son: Os cristitos rekord's (pequeños cristianos) y comunidad 3.16

Discografía 

 ¿A dónde vas?, 2002
 Arrepentimiento, 2007
 Me hablaron de Cristo, 2008
 Con qué limpiará el joven su camino?, 2008
 Porque de tal manera, 2008 - 2009
 Lo mejor de Dios Kon Noxotrox, 2011
 Todo lo que respira, 2012
 Yo sí creo en Dios, 2012
 Ya muerto ya es tarde, 2020
 No lo entenderías, 2020
 Epitafio, 2021
 No es un grupo es una realidad, 2021

Enlaces externos 

Punk rock
Punk